Rambai (Pangkalan Lapam), een plaats in Indonesië
Rambai (Sinembah Tanjung Muda Hilir), een plaats in Indonesië
Rambai (Pariaman Selatan), een plaats in Indonesië
 Rambai (Moekim), een Moekim in het district Tutong in het land Brunei